Chris Greene est un nom pouvant désigner:

 (1988-), diffuseur et comédien irlandais
 (1954-), physicien américain

Voir aussi
Christopher Greene (1737-1781), législateur et soldat américain
 (1901-1944), capitaine et homme d'affaires américain

Greene, Chris